А́лмаши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Алмаши, Дьёрдь (1867—1933) — венгерский востоковед, путешественник, зоолог и этнограф.
 Алмаши, Жужа (род. 1950) — венгерская фигуристка-одиночница впоследствии тренер по фигурному катанию.
 Алмаши, Золтан (род. 1976) — венгерский шахматист.
 Алмаши, Ласло (1895—1951) — венгерский аристократ, автомобилист, исследователь пустынь, авиатор, шпион, скаут-лидер.
  (род. 1932) — венгерский академик в области философии и эстетики.